Charlemont – villaggio dell'Armagh (Regno Unito)
 Charlemont – comune della contea di Franklin, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Charlemont – colpo di piede nel savate